Chłopowo ist der Name dreier Orte in Polen:
 Chłopowo (Barwice), Dorf im Powiat Szczecinecki, Woiwodschaft Westpommern (bis 1945: Klöppenfier, Kreis Neustettin, Brandenburg/Pommern)
 Chłopowo (Krzęcin), Dorf im Powiat Choszczeński, Woiwodschaft Westpommern (bis 1945: Schwachenwalde, Kreis Arnswalde, Brandenburg/Pommern)
 Chłopowo (Myślibórz), Dorf im Powiat Myśliborski, Woiwodschaft Westpommern (bis 1945: Herrendorf, Kreis Soldin, Brandenburg)